

Patronyme 

 Atang de la Rama (1902-1991), chanteuse et actrice  philippine ;
 Edi Rama (né en 1964), artiste et homme politique albanais ;
 Carol Rama (1918-2015), artiste italienne ;
 Sami Rama, de son vrai nom Ramatou Goumbané (1971-), auteur compositeur, chanteuse et guitarise burkinabè.

Surnom 

 Vilayanur S. Ramachandran (né en 1951), neurologue.

Prénom

Rois de Thaïlande de la dynastie des Chakri 
 Rama  ou Bouddha Yodfa Chulaloke (1782-1809)
 Rama II ou Bouddha Loetla Nabhalai (1809-1824)
 Rama III ou Phra Nang Klao Chaoyuhua (1824-1851)
 Rama IV ou Mongkut (1851-1868)
 Rama V ou Chulalongkhorn (1868-1910)
 Rama VI ou Vajiravudh (1910-1925)
 Rama VII ou Prajadhipok (1925-1934)
 Rama VIII ou Ananda Mahidol (1934-1946)
 Rama IX ou Bhumibol Adulyadej (1946-2016)
 Rama X ou Vajiralongkorn, (depuis 2016)

Personnage biblique 
 Rama, personnage biblique

Personnages dans le monde Indien 
 Rāma, roi légendaire de l'Inde considéré comme un avatar (incarnation) du dieu Vishnou
 Rāma à la hache ou Parashurama, le sixième avatar du dieu hindou Vishnou
 , une figure religieuse majeure de la tradition Gaudiya Vaishnava du Bengale
 Ramā, autre nom de Lakshmi

Personnages de fiction 
 Rama-Kandra, personnage interprété par Bernard White dans  et  ;
 Rama, super-héros indien de DC Comics inspiré de la divinité indienne Rāma ;

Géographie 
 Ramah en Benjamin, ville de l'ancien Israël
 Rama, ancien nom de Ramla, ville en Israël
 Rama, Ramlet or Ramatha, ville en Israël
 Rama, ville de l'ancienne Gaule
 Rama, rivière qui se jette, en Herzégovine, dans la Neretva
 Rama, duché médiéval du  situé en Herzégovine
 Rama, ville dans le nord de l'Éthiopie
 Rama, ville de la réserve autochtone , en Ontario, au Canada
 Lac de Rama, lac de Bosnie-Herzégovine
 El Rama, commune du Nicaragua
 Al Rama, un village situé à Wadi Khaled, au Liban-Nord
 Îlot de Rama, à Madère (Portugal)

Œuvres liées à l'écrivain Arthur C. Clarke 
 Rama, une série de romans de science-fiction.
 Rama, vaisseau spatial extraterrestre dans le roman de science-fiction Rendez-vous avec Rama, d'Arthur C. Clarke ;
 Rama II, Les Jardins de Rama, et Rama révélé, romans coécrits par Arthur C. Clarke et Gentry Lee faisant suite à Rendez-vous avec Rama ;
 Rendezvous with Rama, un jeu vidéo d'aventure textuelle édité en 1984, inspiré du roman d'Arthur C. Clarke ;
 Rama, un jeu vidéo d'aventure sorti en 1996, inspiré du roman d'Arthur C. Clarke et surtout des suites coécrites avec Gentry Lee.

Régiments d'artillerie de marine 
RAMa désigne plusieurs régiments d'artillerie de marine de l'armée française :
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine  (dissous) ;
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine ;
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine (dissous) ;
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine ;
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine (dissous) ;
  RAMa ou  régiment d'artillerie de marine (dissous).

Autres 
 Rama, un genre de poissons-chats de la famille des Siluriformes ;
 Rama, un genre d’algues vertes de la famille des Cladophoraceae ;
 Ramas, nom d'une tribu vivant au Nicaragua qui parle la langue rama ;
 Rama Records, société d'enregistrement musical ;
 Rama Watch SA, société horlogère suisse ;
 Rama, surnom du site  dédié au comics ;
 , première bulle pontificale contre les sorcières (publiée par Grégoire IX) ;
 -rama, suffixe courant en français, que l'on trouve dans panorama ou Conforama par exemple ;
  est une marque de margarine que l'on trouve surtout en Allemagne.

Homonymie de patronyme indien
Homonymie de patronyme albanais
Homonymie de patronyme italien